Evergreen, ook Immergrüne, een beroemde schaakpartij tussen Adolf Anderssen en Jean Dufresne uit 1852
Evergreen (lied), een lied dat door de jaren heen zijn populariteit behoudt.
Evergreen (Love Theme from A Star Is Born), een nummer van Barbra Streisand uit 1976.
Evergreen (Amsterdam), tweedelig grafisch kunstwerk, Haarlemmerdijk, Amsterdam uit 1996
Evergreen (merk)
Evergreen (roos)
Evergreen (2004), een Amerikaanse film uit 2004 
Groenblijvend, een eigenschap van planten die 's winters hun bladeren behouden.

diverse plaatsen in de VS:
Evergreen (Alabama)
Evergreen (Colorado)
Evergreen (Louisiana)
Evergreen (Montana)
Evergreen (Wisconsin)